Klimke ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Klimke (* 1959), deutscher Schriftsteller
 Daniela Klimke (* 1970), deutsche Soziologin und Kriminologin
 Friedrich Klimke (1878–1924), deutsch-polnischer Philosoph
 Herbert Klimke (* 1939), deutscher Bauingenieur
 Ingrid Klimke (* 1968), deutsche Dressur- und Vielseitigkeitsreiterin
 Jürgen Klimke (* 1948), deutscher Politiker (CDU)
 Peter Klimke (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Reiner Klimke (1936–1999), deutscher Dressurreiter und Landespolitiker (Nordrhein-Westfalen) (CDU)
 Rudi Klimke (* 1950), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Glimke
 Klimpke